Antonio Varisco (1927–1979), policier italien
  (1850–1933), philosophe italien
 , anthropologue et historien américain
 Ezio Varisco (1914–1942), joueur de basket-ball italien
  (1887–1970) joueur de football italien et arbitre de football
 Grazia Varisco (1937-), artiste-peintre italien
  (1967-), artiste contemporain américain